Такмичење у троскоку за жене на Светском првенству у атлетици 1997. у Атини одржано је на Олимпијском стадиону 2. и 4. августа.

Учесвовала је 41 такмичарка из 27 земаља.

Земље учеснице 

 1.  (1)
 2.  (1)
 3.  (2)
 4  (1)
 5.  (2)
 6.  (1)
 7.  (1)
 8.  (1)
 9.  (2)

 10.  (2)
 11.  (1)
 12.  (1)
 13.  (1)
 14.  (1)
 15.  (2)
 16.  (1)
 17.  (1)
 18.  (1)

 19.  (3)
 20.  (3)
 21.  (1)
 22.  (1)
 23.  (1)
 24.  (2)
 25.  (1)
 26.  (2)
 27.  (3)

Рекорди пре почетка Светског првенства 1997. 
Стање 1. августа 1997.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичарке су биле подељене у две групе А са 21. и Б са 20 такмичарки. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 14,30 метара. Норму је прескочило 9 такмичарки (КВ), а остале три су се квалификовале према постигнутом резултату (кв), најближем задатој норми.

Финале

Спољашње везе 
 Резултати квалификација на ИААФ
 Резултати финала на ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 1997.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном